El Distrito judicial de Loreto es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Iquitos y su competencia se extiende a la Región Loreto excepto la provincia de Provincia de Alto Amazonas de la Región Loreto.

Fue creada por la Ley N.º 230 del 6 de octubre de 1906 y se instaló el 21 de abril de 1907 bajo la presidencia de José Pardo y Barreda.

Consta de una Sala Civil y una Sala Penal.

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú